Bagli (partij), een van de strijdende partijen tijdens de burgeroorlogen in de 12e/13e eeuw in Noorwegen.
 Bagli (vorstendom), een vorstendom in Brits-Indië.
 Bagli (India), een plaats in India.